Anita Cabrillo – personaggio della serie televisiva di Zorro 1957
 Cerro Cabrillo – collo vulcanico nei pressi di Morro Bay, nella contea di San Luis Obispo, Stati Uniti d'America
 Juan Rodríguez Cabrillo – esploratore portoghese, forse spagnolo
 Monumento Nazionale Cabrillo – area protetta degli Stati Uniti d'America